De Zevenheuvelenloop 2009 vond plaats op 15 november 2009 in Nijmegen. Het was de 26e editie van deze loop, die werd gesponsord door Fortis. 

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Ethiopiër Sileshi Sihine. Op de finish had hij slechts een voorsprong van 0,1 seconde op de Oegandees Nicholas Kiprono. De Keniaan Abraham Rotich werd derde in een tijd van 43.03,2.

Bij de vrouwen wist de Ethiopische Tirunesh Dibaba het parcours het snelste te voltooien. Ze won in 46.27,7 en verbeterde hiermee tevens het wereldrecord op de 15 km.

De snelste Nederlandse man en vrouw waren respectievelijk Patrick Stitzinger (elfde) en Ilse Pol (vierde).

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2009
Atletiek in 2009